CRYBG2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 616 амінокислот, а молекулярна маса — 68 646.

Білок має сайт для зв'язування з лектинами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки